La palabra Jalapa se refiere a las siguientes localidades:

En Estados Unidos:
 Jalapa, localidad de Indiana.

En México:
 Jalapa, un municipio de Tabasco. 
 Jalapa, una población de Chiapas.
 Jalapa de Díaz, un municipio de Oaxaca.
 Jalapa del Marqués, una ciudad de Oaxaca.
 Xalapa de Enríquez, capital de Veracruz (México), escrito antiguamente como Jalapa.

En Guatemala:
 Jalapa, el departamento.
 Jalapa, cabecera del departamento de Jalapa. 
 Deportivo Jalapa, club de fútbol de la liga de Guatemala.

En Nicaragua:
 Jalapa: Nombre de un municipio nicaragüense en el departamento de Nueva Segovia, y de su correspondiente cabecera municipal.
 Jalapa:, club de fútbol de la liga de Nicaragua.
También es el nombre de una especie vegetal:
 Jalapa, planta nativa de América del Norte, cuyas raíces poseen propiedades purgativas.
 El nombre común de la planta Euphorbia lathyris.

Toponimia náhuatl